Ammāpettai kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ammāpettai (ort i Indien, Erode), Tamil Nadu, 
 Ammāpettai (ort i Indien, Thanjavur), Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar